Kálmán Imre (spoorwegen) - internationale trein vernoemd naar onderstaande componist
 Emmerich Kálmán - Hongaars componist